

Cinema 
 Non per soldi... ma per amore (Say Anything...) – film del 1989 diretto da Cameron Crowe	
 Complici nel silenzio (Say Anything) – film del 2001 diretto da Allan Moyle

Giochi 
 Say Anything – gioco da tavolo

Musica 
 Say Anything – gruppo musicale statunitense attivo dal 2001
 Say Anything – singolo degli X Japan del 1991
 Say Anything – singolo di Girl in Red del 2018
 Say Anything – traccia dell'album The Bouncing Souls dei The Bouncing Souls del 1997
 Say Anything – traccia dell'album The Young and the Hopeless dei Good Charlotte del 2002